Иван Егорович Лорис-Меликов (1834—1878) — генерал-майор, участник Кавказских походов и русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Биография 
Родился в 1834 году, сын Тифлисского старшего полицмейстера подполковника Егора Степановича Лорис-Меликова.

Образование получил в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, откуда выпущен 13 августа 1852 года корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк.

В 1857 году в чине поручика назначен состоять при Кавказской армии. Принимал участие в походах против горцев. За боевые отличия был награждён несколькими орденами и золотой шашкой с надписью «За храбрость». 28 сентября 1862 года произведён в полковники, с 1863 года командовал 21-м конным полком Кубанского казачьего войска. В 1865 году назначен командиром 17-го драгунского Северского полка.

24 марта 1873 года Лорис-Меликов был произведён в генерал-майоры с назначением состоять при Кавказской армии и зачислением по Кубанскому казачьему войску, а в 1876 году получил в командование 1-ю бригаду Кавказской кавалерийской дивизии, во главе которой в 1877—1878 годах принял участие в кампании против Турции в Закавказье.

1 января 1878 года Лорис-Меликов за отличие в сражении на Аладжинских высотах был награждён орденом св. Георгия 4-й степени

7 апреля 1878 года Лорис-Меликов скоропостижно скончался.

Награды 
Среди прочих наград Лорис-Меликов имел российские ордена:
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами (1859 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1859 год, императорская корона и мечи к этому ордену пожалованы в 1861 году)
 Золотая шашка с надписью «За храбрость» (в мае 1865 года)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1868 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1871 году)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1876 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени с мечами (1877 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (1 января 1878 года)

Иностранные ордена:
 Персидский орден Льва и Солнца 2-й степени со звездой (1862 год)
 Датского ордена Даннеброга командорский крест 1-го класса (1867 год)

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. — М., 2009. — С. 67. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Гизетти А. Л. Сборник сведений о георгиевских кавалерах и боевых знаках отличий кавказских войск. — Тифлис, 1901. — С. 197
 Ежегодник Русской армии за 1879 г. Часть II. — СПб., 1879. — С. 128
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. — М., 2007. — С. 261, 448. — ISBN 978-5-903473-05-2
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 ноября. — СПб., 1877. — С. 841
 Список полковникам по старшинству. Исправлено по 1 января. — СПб., 1868. — С. 231

Лейб-гусары
Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени